URF ima više značenja.

 Fluorouracil,
 -{University Radio Falmer}-, radio stanica